Василий Васильевич (Вильгельм Адольфович) Шнейдер (; 1793—1872) — заслуженный профессор римского права в Санкт-Петербургском университете и Императорском училище правоведения. .

Биография 
Родился в Ревеле  года. Происходил из мещан; лютеранин.

В 1810 году окончил Ревельское дворянское училище.

Обучался в Московском университете (на отделении нравственных и политических наук), который окончил с особым отличием. За два сочинения на латинском языке был награждён серебряной (02.07.1811; магистерская диссертация об основании уголовных законов) и золотой (1812; докторская диссертация о подражании изящным искусствам) медалями. Будучи ещё студентом, в 1812 году Василий Васильевич был репетитором Панина и Грибоедова.

В службе с 1 мая 1818 года; был преподавателем латинской и немецкой литературы в Благородном университетском пансионе.

В 1817 году был посвящён в масонство в московской ложе «Нептуна», которой руководил П. И. Голенищев-Кутузов. В следующем, 1818 году перешёл в другую московскую ложу — «Ищущих манны».

Во время недостатка педагогов в Санкт-Петербургском университете при Дмитрии Павловиче Руниче, в июле 1822 года, Шнейдер начал преподавать римское право в этом университете. Впоследствии он получил звание экстраординарного, в 1826 году — ординарного профессора. С 1825 по 1827 гг. секретарь, с 1827 по 1829 гг. декан философско-юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1829 году по представлению М. М. Сперанского был награждён чином коллежского советника. Уже в 1847 году он стал заслуженным профессором.

В 1827—1838 годах был, сначала инспектором, а с 1831 года — директором 3-й Санкт-Петербургской гимназии.

Также Шнейдер был заслуженным профессором в Императорском училище правоведения по кафедре римского права (1835—1863 гг.), латинского языка и словесности (1846—1860 гг.). В 1834 году Василий Васильевич стал членом комитета, учрежденного для выработки правил для надзора за частными учебными заведениям. С 8 октября 1843 года имел чин действительного статского советника.

Опубликованы были лишь две его речи, произнесённые на университетских актах 1840 и 1858 годов:
 «De cognatione quae inter antiquitatis studia et juris disciplinam ad historiae normam constitutam et informatam intercedat»
 «О значении римского права в отношении к новейшим правам»

Был награждён орденами: Св. Анны 1-й и 2-й степени, Св. Станислава 1-й и 3-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степени. В конце 1861 года Шнейдер оставил свою профессорскую деятельность.

По отзыву Василия Васильевича Григорьева, Шнейдер по праву считался в двадцатых годах XIX века светилом философско-юридического факультета, который в то время находился в состоянии упадка, так как любил свой предмет и его историю и умело преподносил свои знания слушателям.

Александр Васильевич Никитенко характеризует Шнейдера, как одного из лучших профессоров Санкт-Петербургского университета, и, по его словам, Василий Васильевич был в тесных связях с разными значительными лицами, особенно со Сперанским, и многое знал из секретного хода событий.

Вот какую характеристику Шнейдера даёт один из его учеников из училища правоведения — Владимир Васильевич Стасов:

Скончался  года в Санкт-Петербурге в чине тайного советника; похоронен на Смоленском евангелическом кладбище (на надгробном памятнике — August-Wilhelm von Schneider).

Семья 
С 6 октября 1835 года был женат на Катарине-Вильгемине Рашет (02.05.1814—04.06.1880). Их дети:
 Карл (1837—1914) — правовед, действительный тайный советник, сенатор. 
 Катарина (1839—1896), замужем за Николаем Туром (1834—1905); их сын юрист  (1864—1925)
 Владимир (1843—1914) — доктор химии, почётный член Санкт-Петербургского технологического института.

Примечания

Литература 
 
 
  — S. 692.

Ссылки 
 Сосницкий Д.А., Кудрявцева Е. Е., Жуковская Т. Н. Шнейдер Василий (Вильгельм) Васильевич // Биографика СПбГУ
 Василий (Вильгельм) Васильевич Шнейдер 

Выпускники Ревельской домской школы
Преподаватели Императорского училища правоведения
Масоны России
Педагоги по алфавиту
Педагоги XIX века
Педагоги Российской империи
Заслуженные профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Тайные советники
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище